Атънс в превод от английски Атина може да се отнася за:
 Атънс, град в Джорджия, САЩ
 Атънс, град в Охайо, САЩ
 Атънс, град в Алабама, САЩ
 Атънс, град в Индиана, САЩ
 Атънс, град в Тенеси, САЩ
 Атънс, град в Тексас, САЩ
 Атънс, окръг в Охайо, САЩ